Elpidio ist ein männlicher Vorname

Bekannte Namensträger waren:

 Elpidio Quirino (1890–1956), philippinischer Politiker und Staatspräsident
 Elpidio (Bischof), italienischer Bischof von Reggio Emilia

Zeichentrickfigur:
 Elpidio Valdés, Protagonist kubanischer Zeichentrickfilme